Plaats in Indonesië
 Sidokumpul (Patean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sidokumpul (Guntur), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sidokumpul (Bangilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sidokumpul (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sidokumpul (Lamongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sidokumpul (Paciran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sidokumpul (Sambeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java